Корнетт — фамилия. Известные носители:

 Корнетт, Джим (род. 1961) — американский писатель, подкастер, рестлер и промоутер рестлинга.
 Корнетт, Матье (род. 1985) — французский шахматист.